Nova TV oder TV Nova steht für:
 Nova TV (Bulgarien), privater kroatischer Fernsehsender
 Nova TV (Kroatien), privater kroatischer Fernsehsender
 TV Nova, privater tschechischer Fernsehsender